Plaksin () ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Alexejewitsch Plaksin (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Michailowitsch Plaksin (* 1931), russischer Schachkomponist
 Susan Plaksin, Geburtsname von Suzie Plakson (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin